

Patronymie

 Alessandro Pinarello (2003-) est un coureur cycliste italien
 Cesare Pinarello (1932-2012) est un coureur cycliste italien

Toponyme

Pinarello est une station balnéaire et un hameau de Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio, situé sur la commune de Zonza en Corse.

Marque
 Pinarello, marque commerciale de cadres pour vélos de route.